A Temporada de SBK de 1998 será a 11º deste mundial promovido pela FIM.

Calendário e resultados das corridas

Notas de rodapé

Pilotos e equipes

Classificação do campeonato

Classificação de pilotos

Classificação de construtores

 Devido a acidentes separados, a primeira corrida de Laguna Seca foi interrompida na 13ª das 28 voltas programadas e o reinício subsequente foi abortado; metade dos pontos foram atribuídos.

Exibição no Brasil

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1
 Moto2
 Moto3
 MotoE
 Campeonato Mundial de Motovelocidade 350cc
 Campeonato Mundial de Motovelocidade 50cc/80cc
 Fórmula 750
 SuperBike Brasil
 AMA Superbike

Ligações externas 
 Sítio oficial

1998
1998 no desporto
Superbike
Superbike